DuckTales: The Quest For Gold — компьютерная игра в жанре платформера, выпущенная в 1990 году компаниями Incredible Technologies и Sierra On-Line для Amiga, Apple II, Commodore 64, DOS, Windows, Mac OS 8. Планировалось также, что игра будет выпущена и для ZX Spectrum, но проект был закрыт.

Сюжет 
Скрудж МакДак и Флинтхарт Гломгольд заключают сделку — тот кто за меньшее количество времени заработает больше денег с нуля, получит все накопленные средства противника. Скрудж МакДак и его племянники начинают путешествие по всему земному шару в поисках новых сокровищ. Мешать выполнению задания героям будут братья Гавс и другие злодеи из знаменитого мультсериала.

Уровни и геймплей 
Офис Скруджа — своего рода штаб-квартира. У игрока есть 3 варианта — отправиться в путешествие, сыграть на фондовой бирже или нырнуть в хранилище с деньгами, где среди обычных монет можно найти редкие раритетные денежные единицы. Чтобы сыграть на бирже, сначала нужно заработать определённую сумму денег. Фентон Крякшелл (он же — Уткоробот) появляется в качестве бухгалтера Скруджа, но персонаж не принимает никакого фактического участия в развитии игрового сюжета.

На стене в офисе висит карта, с помощью которой игрок может выбрать место назначения. Вся игра состоит из нескольких уровней, или мини-игр, которые немного отличаются друг от друга по структуре:

 Скалолазание () — главная цель — забраться на гору, избегая ловушек одного из братьев Гавс, падающих камней и медведей, Магики Де Гипноз
 Джунгли () — аркада, где игрок перемещается по платформам, используя также лианы. Враги — пумы, змеи, попугаи и обезьяны. При помощи бегемотов можно выполнять прыжки.
 Пещера () — лабиринт, из которого Скруджу, его племянникам и Поночке помогает выбраться карта. По их следам идёт мумия.
 Фотографирование () — Поночка пытается сфотографировать редких животных.

Карта даёт информацию о местонахождении, количестве необходимого времени на выполнение задания (на выполнение задания стоит ограничение в 30 игровых дней) и стоимость сокровищ, которые игрок получит в случае успешного выполнения.

Кроме того, путешествие к месту назначения также является частью игрового процесса, где игрок управляет самолётом Зигзага МакКряка, наталкиваясь на различные препятствия. Если будет выполнена аварийная посадка, то из запаса времени будет вычтено 2 дня.

На остальных уровнях, игрок управляет одним из племянников

Система защиты 
Сыграть в игру можно лишь в том случае, если правильно ввести код, указанный в брошюре-инструкции к лицензии игры. В противном случае, программа возвращает игрока в DOS, распознав его как одного из братьев Гавс. И так будет продолжаться до тех пор, пока игрок не введёт правильный код.

Игры «Утиные истории»
Компьютерные игры по мотивам мультсериалов
Платформеры
Игры для Amiga
Игры для Apple II
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Игры для Windows
Игры для Mac OS